Björkvik (Katrineholm), een plaats in de gemeente Katrineholm in het landschap Södermanland en de provincie Södermanlands län in Zweden
 Björkvik (Värmdö), een plaats in de gemeente Värmdö in het landschap Uppland en de provincie Stockholms län in Zweden